

Gry komputerowe 
 Doom – seria gier komputerowych z gatunku FPS:
 Doom – pierwsza część, wydana w 1993 roku
 Doom II – druga część serii wydana rok później
 Doom 3 – reboot serii z 2004 roku
 Doom – drugi reboot serii, wydany w 2016
 Doom Eternal – gra z 2020 roku, będąca kontynuacją powyższej
 Doom – film oparty na powyższej serii gier

Zobacz też 
 Doom – brytyjska crust punkowa grupa muzyczna
 doom metal – rodzaj muzyki